

Geografia 
 Des Moines – stolica stanowa i miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Des Moines – rzeka w Stanach Zjednoczonych

Inne miejscowości w USA:
 Des Moines – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Union
 Des Moines – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King

Gminy w USA:
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Des Moines (ang.: Des Moines Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Des Moines (ang.: Des Moines County) – w stanie Iowa

Inne 
 Des Moines – polski zespół muzyczny